Vennes (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Vennes (Luik), een wijk van de Belgische stad Luik